STL est un sigle désignant :
 aéroport international de Lambert-Saint Louis dans le Missouri aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Savoirs, Textes et Langage, une unité mixte de recherche du CNRS et de l'université Lille III ;
 le baccalauréat sciences et technologies de laboratoire, série du baccalauréat technologique français ;
 les sigles de trois lettres, une auto-définition car l'abréviation STL est elle-même un sigle de trois lettres ;
 la Société de transport de Laval ;
 la Société de transport de Lévis ;
 la Société des Transports Libournais, entreprise filiale de Veolia Transport ;
 le format STL, un format de données informatiques utilisé en stéréolithographie.

En anglais :
 Signal Temporal Logic, une logique temporelle ;
 Space-time twisted by light ou effet STL en physique quantique ;
 Special Tribunal for Lebanon (Tribunal spécial des Nations unies pour le Liban)
 le Spruce STL Format, ou l'EBU Subtitling data exchange format, deux formats de fichier informatique de sous-titres vidéo portant l'extension .stl ;
 la Standard Template Library, une bibliothèque logicielle du C++ ;
 Submerged Turret Loading un système de mouillage, connexion et chargement pour « pétroliers navette » (shuttle tankers) qui viennent charger en mer, en général sur FPSO (floating production storage and offloading).

Code IATA des aéroports